Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2002 war das 48. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 31. Oktober bis zum 4. November 2001 in Ronchin statt. Die EM zahlte zur Saison 2001/02. Es war die 14. Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Der Belgier Patrick Niessen gawann seinen ersten EM-Titel im Cadre 71/2. In Finale besiegte er den Titelverteidiger Thomas Nockemann glatt mit 250:90 in fünf Aufnahmen. Da Niessen alle seine Matches gewann war der Sieg hochverdient. Die beiden dritten Plätze gingen an Dave Christiani und  Fabian Blondeel. Für Blondeel war es bereits die sechste EM-Bronzemedaille in dieser Disziplin. Einen guten Eindruck, besonders in der Hauptqualifikation, hinterließ auch der Marler Ludger Havlik mit seinem sechsten Platz.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 46 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in der Vor-Qualifikation, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2002
Billardturnier in Ronchin